

Geografia 
 Reç  – villaggio dell'Albania  
 Reci – comune della Romania
 Reci – villaggio della Romania, parte dell'omonimo comune
 Reči – villaggio della Lettonia
 Reci – fiume della Romania, affluente del Gârbova
 Reci – fiume della Romania, affluente del Râul Negru

Persone 
 Evi Reçi – cantante albanese
 Hasan Reçi – intellettuale e rivoluzionario albanese

Scautismo 
 RECI (Ragazzi Esploratori Cattolici Italiani) – ex associazione scout italiana